Ламе́ — парча с шитьём металлическими нитями по основе, изготовленной обычно из синтетических или искусственных волокон. 

Происхождение термина неясно, но, вероятно, может происходить от  — «металлический лист» или «прокат».

Обычно ламе золотого или серебряного цвета, иногда цвета меди. Существуют разные виды ламе, в зависимости от состава других нитей. Например, тонкое ламе, ламе с голограммами, жемчужное ламе.

Ламе скользит и растрескивается, в силу чего используется для одежды, не рассчитанной на частую носку: вечерних нарядов и платьев, для театральных и танцевальных костюмов.

Электропроводность шитья делает ламе пригодным для использования в изготовлении фехтовальных жилетов, что позволяет подсчитывать прикосновения.

Ламе использовалось для изготовления эфода — вида одежды или ритуального облачения.

Ссылки 
 Словарь тканей

Ткани